Il singolare femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Jana Novotná (Campionessa)
 Barbara Paulus (semifinali)
 Amy Frazier (terzo turno)

 Judith Wiesner (terzo turno)
 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Sabine Appelmans (terzo turno)
 Raffaella Reggi-Concato (primo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Isabel Cueto (primo turno)
 Claudia Porwik (primo turno)
 Naoko Sawamatsu (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1991